Forti FG01, in njegova izboljšana različica FG01B, je Fortijev prvi dirkalnik Formule 1, ki je bil v uporabi v sezoni 1995 in prvi tretjini sezone 1996, ko so z njim dirkali Pedro Diniz, Roberto Moreno, Luca Badoer, Andrea Montermini. Dirkačem se ni uspelo uvrstiti med dobitnike točke, še najbližje je bil Pedro Diniz s sedmim mestom za zadnji dirki sezone 1995 za Veliko nagrado Avstralije. Dirkalnik je na dvaindvajsetih dirkah zbral kar dvajset odstopov, petkrat pa se eden od dirkačev sploh ni kvalificiral na dirko.

Popolni rezultati Formule 1

|- 
| rowspan="3"| 
| rowspan="3"| Forti
| rowspan="3"| Ford ED V8
| rowspan="3"| 
||
|| BRA
|| ARG
|| SMR
|| ŠPA
|| MON
|| KAN
|| FRA
|| VB
|| NEM
|| MAD
|| BEL
|| ITA
|| POR
|| EU
|| PAC
|| JAP
|| AVS
|rowspan="3"|0
|rowspan="3"|NC
|-
| Pedro Diniz
|bgcolor="#CFCFFF"| 10
|bgcolor="#CFCFFF"| NC
|bgcolor="#CFCFFF"| 15
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#CFCFFF"| 10
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#CFCFFF"| 13
|bgcolor="#CFCFFF"| 9
|bgcolor="#CFCFFF"| 16
|bgcolor="#CFCFFF"| 13
|bgcolor="#CFCFFF"| 17
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#CFCFFF"| 7
|-
| Roberto Moreno
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#cfcfff"| NC
|bgcolor="#cfcfff"| 16
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#cfcfff"| 16
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#cfcfff"| 14
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#cfcfff"| 17
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#cfcfff"| 16
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|bgcolor="#efcfff"| Ret
|-
| rowspan="3"| 
| rowspan="3"| Forti
| rowspan="3"| Ford Zetec-R V8
| rowspan="3"| 
| 
|| AVS
|| BRA
|| ARG
|| EU
|| SMR
|| MON
|| ŠPA
|| KAN
|| FRA
|| VB
|| NEM
|| MAD
|| BEL
|| ITA
|| POR
|| JAP
|
|rowspan="3"|0
|rowspan="3"|NC
|-
| Luca Badoer
|bgcolor="#FFCFCF"| DNQ
|bgcolor="#CFCFFF"| 11
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#FFCFCF"| DNQ
||
||
||
||
||
||
|| 
||
||
||
||
||
|
|-
| Andrea Montermini
|bgcolor="#FFCFCF"| DNQ
|bgcolor="#EFCFFF"| Ret
|bgcolor="#CFCFFF"| 10
|bgcolor="#FFCFCF"| DNQ
|bgcolor="#FFCFCF"| DNQ
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
||
|}

Viri 

FG01
Dirkalniki Formule 1 v sezoni 1995
Dirkalniki Formule 1 v sezoni 1996